Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Ärzte-/Krankenhaus-Serie In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit 8 Staffeln mit 331 ausgestrahlten Episoden und zwei Spielfilmen.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6 
Auf Grund der COVID-19-Pandemie in Deutschland ist die Serie nach der Folge 225 in eine längere Sommerpause gegangen, da es zu einem Drehstopp kam. Die Ausstrahlung wurde am 3. September 2020 mit Folge 226 fortgesetzt.

Staffel 7 
Am 1. April 2020 wurde bekannt gegeben, dass die Serie um 42 neue Episoden verlängert wird.

Staffel 8

Staffel 9 
Am 3. Juni 2022 wurde die Serie um eine weitere Staffel mit 42 weiteren Folgen verlängert, welche ab Frühjahr 2023 zu sehen sein sollen.

Spielfilme

Weblinks

Einzelnachweise 

Episodenliste
jungen Arzte #Die Episodenliste